Scheeßel steht für:

 Scheeßel, eine Einheitsgemeinde in Niedersachsen

Scheeßel oder Scheessel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Müller-Scheessel (1863–1936), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Jürgen Hoops von Scheeßel (* 1958), deutscher Familien- und Heimatforscher, Buchautor